Goldenes Kalb steht für:

 Goldenes Kalb, ein in der Bibel beschriebenes goldenes Kultbild
 Goldenes Kalb (Filmpreis), niederländischer Filmpreis
 Goldenes Kalb (Skulptur), Skulptur von Damien Hirst (2008)

Das goldene Kalb steht für:
 Das goldene Kalb, Roman von Ilja Ilf und Jewgeni Petrow (1931)
 Das goldene Kalb (1924), deutscher Film von Peter Paul Felner
 Das goldene Kalb (1954), deutscher Fernsehfilm von Willy Millowitsch 
 Das Goldene Kalb (Tony Hillerman), Roman von Tony Hillerman (2002), deutsch: 2003
 Das goldene Kalb (Helmut Zapf), Komposition von Helmut Zapf (2006)